Die folgende Liste stellt die 100 größten Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland (vgl. zu konkurrierenden Listen Liste der größten Unternehmen in Deutschland) nach ihrer inländischen Wertschöpfung dar. Die Liste ist dem XXIII. Hauptgutachten (2020) der Monopolkommission entnommen, mit dem das unabhängige Beratungsgremium seinem gesetzlichen Auftrag nach § 44 Abs. 1 Satz 1 GWB nachkommt, die Bundesregierung und die gesetzgebenden Körperschaften über die Unternehmenskonzentration in Deutschland zu informieren. Für die Liste der 100 größten Unternehmen wird für das Berichtsjahr 2020 die Wertschöpfung der Konzerne im Inland, d. h. der Wert, den ein Unternehmen den Vorprodukten durch Umwandlung oder Erstellung hinzufügt, betrachtet. wird auch die Zahl der Mitarbeiter im Jahr 2018 sowie das Geschäftsvolumen angegeben. Die Monopolkommission definiert das Geschäftsvolumen dabei wie folgt: "Ist ein Unternehmen den Branchen Industrie, Bau, Handel oder Dienstleistungen zugeordnet, handelt es sich beim angegebenen Geschäftsvolumen um die konsolidierten Umsatzerlöse der inländischen Konzerngesellschaften, d. h. die konsolidierten Umsätze der inländischen Konzerngesellschaften inklusive der Umsätze mit ausländischen verbundenen Unternehmen. Bei Kreditinstituten wird die Bilanzsumme, bei Versicherungsunternehmen werden die Beitragseinnahmen angegeben."

Siehe auch 
 Liste der größten Unternehmen in Deutschland (Forbes 2000)
 Liste der größten Unternehmen in Deutschland (weltweite Umsätze)
 Liste der größten Unternehmen in Deutschland 1938
 Liste der größten Unternehmen in Deutschland 1973
 Liste der größten Unternehmen in Deutschland 1995
 Liste der größten Banken in Deutschland
 Liste der größten Versicherungen in Deutschland nach Beitragseinnahmen im Jahr 2009

Einzelnachweise 

!
Deutschland